Mingjian () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Mingjian w 2016 roku liczyła 39 220 mieszkańców – 18 602 kobiety i 20 618 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 12 618, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,11 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou